Il doppio  dell'Open d'Orléans 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Colin Fleming e Ken Skupski erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato al Kremlin Cup 2010.

Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Renavand hanno battuto in finale 7–6(3), 1–6, [10–6] Sébastien Grosjean e Nicolas Mahut.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Rogier Wassen (primo turno)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)

  Scott Lipsky /  Jamie Murray (quarti di finale)
  James Cerretani /  David Škoch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open d'Orléans 2010